Тибо де Верден (; около 1248 — 24 августа 1309, Элтон, Стаффордшир, Королевство Англия) — английский аристократ, 1-й барон Верден.

Тибо де Верден принадлежал к знатному роду ирландского происхождения, представители которого благодаря двум удачным бракам сосредоточили в своих руках обширные владения в Ирландии (Мит и Дандолк), Уэльсе, Валлийской марке и ряде графств Англии — Лестершире, Уорикшире, Стаффордшире, Бакингемшире. Он был сыном Джона де Вердена и Маргарет де Ласи и родился примерно в 1248 году. В 1274 году Тибо унаследовал семейные владения. С определённого момента король вызывал его в парламент как лорда; это считается началом истории баронии Верден. До 6 ноября 1276 года Тибо женился на Марджори Богун, дочери сэра Хамфри де Богуна и Алиеноры де Браоз. В этом браке родился сын Тибо, унаследовавший после смерти отца в 1309 году семейные владения и титул.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Англии XIV века
Английские рыцари